Кульйок () — река в России, на Кольском полуострове, протекает по территории Ловозерского района Мурманской области. Длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 287 км².

Начинается на южном склоне горы Юмперуайв. Течёт сначала на юг по залесенным холмам, потом — на юго-восток по заболоченной долине. Ширина реки в среднем течении — 12 м, глубина — 1,2 м. Устье реки находится в 8,4 км по правому берегу реки Сахарная.

Притоки 
 Плешивая, впадает справа
 В 33 км от устья, по правому берегу реки впадает река Туорвыд.
 В 38 км от устья, по левому берегу реки впадает река Белый Бычок.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000112101000005803.

Примечания 

Бассейн Поноя
Реки Мурманской области